Sezóna 1949/1950 byla 4. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CDKA Moskva.

Tým Lokomotiv Moskva sestoupil. Ze 2. ligy postoupil celek Spartak Minsk.

Konečné pořadí 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1949
Lední hokej v roce 1950